Ци́леншек () — словенская фамилия. Известные носители:

 Циленшек, Иоганн (1913—1998) — немецкий композитор, пианист, органист и педагог.
  (1848—1937) — словенский ботаник.
  (1925—1997) — словенский журналист.